Douze-Juin ou XII-Juin ou 12-Juin, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

12 juin,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :

 Exécution par les Allemands de 3 patriotes à Vonnas et de 21 détenus de la prison militaire lyonnaise de Montluc à Dagneux dans l'Ain.
 Destruction du Maquis de Sainte-Anne par les forces allemandes,sur le plateau de Manivert entre Charleval et La Roque-d'Anthéron, dans les Bouches-du-Rhône.
 Aunay-sur-Odon dans le Calvados : événements non connus
 Action de la Résistance française, suivie de représailles allemandes le , à Murat dans le Cantal.
 Des unités de la IIe panzerdivision SS « Das Reich » tuent 9 Maquisards et exécutent 12 civils à Saint-Lys, Bonrepos-sur-Aussonnelle et Saiguède dans la Haute-Garonne.
 Bombardement sur Ploërmel dans le Morbihan.
 Bombardement aérien allié sur la filature textile de Saulzoir dans le Nord.
 Exécution de 27 Résistants et 26 otages civils, par les Allemands à Valréas dans le Vaucluse.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Références et localisations

Références

Localisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
12